Plaatsen in Slovenië:
Hudo (Domžale);
Hudo (Novo mesto);
Hudo (Tržič);

Overige betekenissen:
Hudo (toilet), een outdoor-toilet in een kamp.